Ка́ткус () — литовская фамилия. Известные носители:

 Каткус, Гинтарас — литовский самбист.
 Каткус, Донатас (род. 1942) — литовский альтист, дирижёр, музыковед, актёр и педагог.